Канзас Сити има више значења:

 Канзас Сити
 Канзас Сити (Канзас)